La Bellière – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Orne.
 La Bellière – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Górna Normandia, w departamencie Sekwana Nadmorska.